«Человек, который спас мир» () — турецкий фильм режиссёра Четин Инанч с элементами научной фантастики, боевика и приключенческого фильма. За рубежом известен как «Турецкие Звёздные войны», который является мокбастером франшизы «Звёздные войны»

Сюжет 
Пилоты Мурат и Али, чьи космические корабли потерпели крушение на пустынной планете после битвы, используя фрагменты из «Звездных войн». Путешествуя по пустыне, они предполагают, что на планете обитают только женщины. Он делает свой волчий свисток, который использует, находясь рядом с привлекательными женщинами. Тем не менее, он не так делает, и они нападают на скелетов, которые они побеждают в рукопашном бою.

Главный злодей вскоре появляется и захватывает героев, приводя их на свою гладиаторскую арену, чтобы они могли сражаться. Злодей говорит им, что он на самом деле с Земли и является чародеем, который ему 1000 лет. Он пытался захватить Землю, но его всегда отталкивал «щит концентрированных молекул человеческого мозга», напоминающую на Звезду Смерти. Единственный способ, которым он может обойти эту непробиваемую защиту - это использовать против неё.

Герои убегают и прячутся в пещере, полной беженцев, которые уже бежали от тиранического правила чародея. Мурат развивает романтическую связь с единственной женщиной, которая присматривает за детьми. Приспешники нападают на пещеру и превращают детей в монстров, их кровь используется для бессмертия злого чародея. Затем трое убегают из пещеры и находят местный бар, похожий на кантину Мос-Эйсли. Двое мужчин быстро попадают в драку в баре, но внезапно появляется чародей и снова их захватывает.

Он отделяет их и пытается убедить их присоединиться к нему. Он посылает свою королеву, чтобы соблазнить Али, и приказывает, чтобы Мурат предстал перед ним. Он предлагает ему возможность управлять землей и звёздами, если он присоединится к нему. Он обладает силой предков Земли в форме золотого мозга, и все, что ему нужно, чтобы завоевать Землю, это и есть настоящий человеческий мозг. После того, как он отказывается, чародей показывает, что у него в плену женщина и ребенок. В ярости, он сражается с его монстрами и стражами. Тем временем монстры нападают на Али, когда он собирался поцеловать её. Он побеждает монстров и присоединяется к битве Мурата. Они оба были отключены вооруженными лазерами охранниками, а затем безуспешно подвергались пыткам со стороны волшебника. Наконец, чародей натравливает Мурата в гигантского монстра на арене. Он побеждает его и бежит, забирая с собой женщину и ребенка. Али остается в плену.

Мурат узнает о мече, созданном «13-м кланом», который растопил гору тысячи «космических лет» назад. Позже он находит этот меч в форме молнии в пещере, защищенной двумя золотыми воинами. Он берёт меч после того, как он победил охранников в нехарактерно коротком бою. Обновленный силой меча, он отправляется освободить своего друга из темницы чародея. Однако Али начал завидовать мечу, нокаутирует его, забирая меч и золотой мозг. Затем чародей использует хитрость и обман, чтобы заставить его передать артефакты. Прикоснувшись к этим предметам, чародей увеличил свои способности и захватил Мурата, Али, женщину и ребенка. Но Али убит при глупой попытке сбежать.

Убитый горем Мурат решил растопить золотой меч и мозг, чтобы превратить их в пару перчаток и сапог. Оснащенный волшебными перчатками и суперскрытыми ботинками, он ищет чародея, чтобы отомстить за смерть своего друга. После битвы с многочисленными монстрами и скелетами, он сталкивается со своим заклятым врагом лицом к лицу, и разрубает его пополам. Затем он покидает планету и отправляется на Землю на корабле, который очень похож на Сокол тысячелетия.

В ролях 
 Джюнейт Аркын — Мурат
 Айтекин Аккая — Али
 Неджла Фиде — Королева племени
 Хусейн Пейда — Билге
 Хикмет Ташдемир — Сихирбаз
 Фюсун Учар
 Айдын Хабердар
 Мэхмет Уйгюр
 Кадир Ко
 Ягдемир Эйдер
 Сёнмез Йыкылмаз

Производство 
Благодаря коммерческому успеху фильмов «Звездный путь» и «Звездные войны», стали популярны, но режиссёр Четин Инанч задумался о съемках фильма в стиле научной фантастики и просмотрел множество фильмов в этом жанре. Рисуя костюмы, художник постановщик Нури Кыргечу, задумалась, что ей нужно нарисовать монстров, о которых она мечтала. Вместе с Джунейтом Аркыном писали сценарий. Фильм снимали в Каппадокии около месяца, некоторые из них в заброшенных христианских церквях и монастырях. В качестве спецэффектов, он взял кадры летающих космических кораблей из оригинала в студии и поместил их позади актёров в сценах космического корабля. Шлем, использованный в сцене, был получен от байкеров, которого он видел на улице, и попеременно застревал.

В фильме были использованы фрагменты из кинокартин, как и зарубежного, так и турецкого производств
 Когда миры столкнутся (1951, часть трейлера, красная планета)
 Фильмы кинокомпании Euro International Films (Вращающаяся Земля на фоне анимированной эмблемы в трейлере фильма)
 Содом и Гоморра (1962, сцены рабов)
 Волшебный меч (1962, сцены с монстрами)
 Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (1977, Битва с космическими челноками)
 Bilal-i Habeşi (1974, фильм самого режиссёра)
 Örümcek Kadın
 Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf (1970, фильм, в котором участвовал Джунейт Аркын)

Критика 
После первоначального выпуска, фильм был подвергнут критике за непоследовательную сюжетную линию, плохую работу и использование фрагментов и музыки из других фильмов.

Фильм является одним из самых худших за всю историю мирового кинематографа. Также в последующие годы приобрёл статус культового.

Продолжение 

В декабре 2006 года вышло продолжение «Сын человека, который спас мир», режиссёром которого стал Картал Тибет. Некоторые фанаты были разочарованы из-за спецэффектов, еще некоторые сцены пародируют не только «Звёздные войны», но и «Звёздный путь», а также Battlestar Gallactica. Джунейт Аркын повторил роль Мурата, который в титрах значится как «Человек, который спас мир».

Примечания 

Фантастические фильмы Турции
Фильмы Турции 1982 года
Эксплуатационное кино
Фантастические фильмы о космосе
Фантастические боевики
Приключенческие фильмы Турции